Jméno Prokop Lažanský z Bukové nosily následující osoby:

 Prokop I. Lažanský z Bukové (1749–1804), rakouský státník, nejvyšší český a první rakouský kancléř
 Prokop II. Lažanský z Bukové (1771–1823), moravskoslezský gubernátor, dvorský kancléř, syn předchozího
 Prokop Lažanský z Bukové (1798–1868), velkostatkář, svobodný zednář, syn předchozího
 Prokop Lažanský z Bukové (1904–1969), velkostatkář